repetente breuk: repeterende breuk
 Repetitor (onderwijs)